Jens Albrecht ist der Name folgender Schiffe:

 Jens Albrecht (Schiff), Bäderschiff der Wangerländer Seetouristik Reederei Karsten Ilse
 Jens Albrecht III, Fahrgastschiff der Reederei Norden-Frisia